Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori George Cosac e Miles Maclagan che hanno battuto in finale Ionuț Moldovan e Dinu Pescariu 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Massimo Ardinghi /  Nicola Bruno (quarti di finale)
 Carlos Martinez-Comet /  Eduardo Nicolas-Espin (primo turno)

 Gabrio Castrichella /  Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Márcio Carlsson /  Branislav Galik (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1997